Alessandro Vicino
 Antonio Vicino
 Bruno Vicino
 Giuseppe Vicino
 Matteo Vicino

Pagine correlate 
 Vicini